Мингечевир (также Мингечаур; ) — четвёртый по численности населения город Азербайджана. Расположен на обоих берегах Куры в 17 км к северо-западу от железнодорожной магистрали Баку-Гянджа-Тбилиси, с ответвлением от станции Мингечевир до станции Мингечевир-город. Расстояние от Мингечевира до Баку — 275 км.

.

История 
Ещё в III тысячелетии до н. э. на месте современного города существовало поселение. В районе города, y подножия Боздага, по обоим берегам Куры расположен крупнейший в Закавказье археологический комплекс, состоящий из четырёх поселений и трёх больших могильников, датируемых от III тысячелетия до н. э. до XVII века н. э. Самые ранние обнаруженные здесь памятники, куда входят и погребения III тысячелетия до н. э., относятся к культуре Куро-Аракского энеолита. Другая группа памятников относится к ходжалы-кедабекской культуре (конец II — начало I тысячелетия до н. э.). Значительное количество погребальных комплексов относится к эпохе раннего железа (VIII—II вв. до н. э.).

Название города связывают с именем военачальника и администратора Арабского халифата , жившего в IX веке.

Два поселения III—XIII вв. и одно поселение XIV—XVII вв. относятся к группе средневековых памятников, найденных на территории города. Они включают в себя албанские христианские храмы V—VIII вв., христианские и мусульманские погребения и иные объекты, в том числе обнаруженная в Мингечевире каменная база для креста и фрагменты керамических подсвечников с албанскими надписями.

Турецкий путешественник XVII века Эвлия Челеби в своих воспоминаниях пишет о селе Мингечаур как о большом населённом пункте с мечетями, банями и шёлкоткацкими мастерскими.

Современный город появился в 1945 году в ходе строительства гидроузла Мингечаургэс на реке Кура. В 1948 году получил статус города. В 1954 году стал городом республиканского подчинения.

Население 
Согласно результатам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года, селение Мингечаур состояло из Танры-Гулуляр, Каджары-Байрамлар и Гюру-Услаги и с отсёлками Кичикли и Бахчелы входило в состав одноимённого сельского общества Ганджинского уезда Азербайджанской ССР. Население — 1072 человека (270 хозяйств), преобладающая национальность — тюрки-азербайджанские (азербайджанцы).

Согласно всесоюзной переписи населения 1989 года в Мингечауре проживало 85 388 человек. По состоянию на 1 января 2021 года в Мингечевире проживало 106,4 тысячи жителей.

 Национальный состав

Экономика 
Город входит в состав Центрально-Аранского экономического района. В городе находятся предприятия и производственные мощности объединений «Азеркабель», «Азерйолнефтмеденмаш», заводы изоляционных материалов, стекловолокна, резинотехнических изделий, регенерации резинового вторсырья, текстильного комбината и мясокомбината, ООО «Интерэнержи».

Действуют Азербайджанская ТЭС, Мингечевирская ГЭС, ОАО «Мингечевир Изолит», специализирущаяся на выпуске пластиковых и полиэтиленовых труб, машиностроительный завод «Аккорд», производящий металлоконструкции.

Действует предприятие «Кюр» по производству компьютеров и иной оргтехники.

13 февраля 2023 года начато строительство тепловой электростанции мощностью 1280 мегаватт.

Мингечевирское водохранилище и энергетика 
Водохранилище образовано на реке Кура при строительстве плотины Мингечевирской ГЭС. Площадь — 605 км², объём — 16,1 км³, длина — 70 км. Наибольшая ширина — 18 км, средняя глубина — 27 м, наибольшая — 75 м. 

Водохранилище заполнялось с 1953 по 1959 годы. Целью создания водохранилища являлось развитие энергетики, сельского хозяйства, водного транспорта, а также регулирование стока вод и ликвидация наводнений в нижнем течении реки Куры. Уровень Мингечевирского водохранилища колеблется в пределах 15,2 м. Используется в рекреационных целях. Берега местами высокие и крутые.

Из Мингечевирского водохранилища берут начало Верхнекарабахский (172 км) и Верхнеширванский (123 км) каналы. В водохранилище обитают лещ, судак, вобла, шемая.

На территории Мингечевирского водохранилища имеются чистые песчаные пляжи, туристическая база.

Мингечевирская ГЭС расположена на реке Кура у города Мингечевир, в 654 км от устья реки, в т.н. Мингечевирской горловине, пересекающей хребет Боздаг. Запущена в эксплуатацию в 1953 году. Установленная мощность — 420 МВт.

Азербайджанская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция страны. Ее установленная электрическая мощность — 2400 МВт. Для защиты жилых кварталов от дыма построены две трубы высотой 320 м.

Транспорт 
С 15 апреля 1989 года по апрель 2006 года в городе функционировал троллейбус.

Действует железнодорожный вокзал, автовокзал. Город связан с городами и районами страны автобусными маршрутами. Действует железнодорожное пассажирское сообщение, курсирует пассажирский поезд Мингечевир-Баку.

Образование 
Мингечевир является одним из центров науки и образования в Азербайджанской Республике. На 2022 год функционируют Мингечевирский политехнический институт, Мингечевирский филиал Азербайджанского Института учителей, Мингечевирский государственный университет, медицинский колледж, колледж туризма.

Кроме того, действуют 19 средних общеобразовательных учебных заведений, технико-гуманитарный лицей, лицей естественных, гуманитарных наук и математики, турецкий лицей, 3 музыкальных школы, автошкола.

В сфере образования города работает 1914 учителей, 471 воспитатель. Отдел образования включает в себя 18 общеобразовательных школ, лицей и школу-интернат. В этих общеобразовательных заведениях получают образование 18 125 учеников.

В системе отдела образования города функционируют 7 внешкольных образовательных учреждений: шахматная школа, спортивная школа по гребле, центр технического творчества, центр экологического воспитания школьников, детский творческий центр, детско-юношеский спортивный центр по спортивным играм, центр юношеского туризма, краеведческий центр. Эти центры играют важную роль в выявлении талантливых детей, овладении ими различными профессиональными навыками и знаниями.

В городе 21 детский сад, которые посещают в общей сложности около 2850 детей.

Здравоохранение 
Действует Центральная больница города Мингечевир, детский неврологический санаторий, центр гигиены и эпидемиологии, поликлиники, центры здоровья.

Культура 
В городе расположены государственный драматический театр имени Марзии Давудовой, кукольный театр, региональный историко-краеведческий музей, экспозиция которого отражает историю края и страны.

Действует городской художественный музей-выставка живописи, в коллекции которого большое количество работ азербайджанских художников.

Достопримечательности 

 Мингечевирский археологический комплекс.
 Судагылан — древнее городище.
 Кувшинные могилы Мингечевира (всего свыше 300).
 Развалины албанских (кавказских) христианских храмов.

В окрестностях Мингечевира находится одна из известнейших достопримечательностей всего Кавказа — археологический историко-культурный комплекс древнего городища Судагылан. Расположены ещё несколько поселений и три старинных могильника. 

Учёные датируют первые стоянки людей в этом районе 3-им тысячелетием до нашей эры. Найдены костяные духовые музыкальные инструменты, гончарные ямы, готовая глиняная утварь, изделия из золота и серебра. Археологами изучены жилища, гончарные печи и более 200 погребений, относящихся в к ходжалы-кедабекской культуре.

В центре городища также обнаружены развалины храма, в центре которого имеется большой молитвенный зал с частично сохранившейся росписью стен. Толстые стены храма сложены из кирпича-сырца и покрыты штукатуркой. Внутри находится небольшое квадратное погребальное сооружение из жжёного кирпича.

На правом берегу реки Куры находится ещё одна достопримечательность города — Кувшинные погребения. В этих захоронениях найдено более 300 кувшинов, глиняных сосудов и иной древней посуды. Погребения датируются монетами II века до н. э. — I века н. э. Помимо глиняных сосудов, найдены железное оружие и различного рода украшения. Было вскрыто более 30 гончарных печей и более 200 катакомбных погребений I—VIII вв. н. э., тип которых до этого не был известен в Закавказье. В этих погребениях выявлены глиняные, стеклянные и серебряные сосуды, перстни с различными изображениями, железное оружие, золотые серьги, украшения, а также аршакидские и греко-римские монеты и сасанидские печати.

Посуда была неким культом того времени. Её использование в обряде погребения говорит о вере древних людей в жизнь после смерти. В усыпальницах найдены украшения, монеты, различные орудия труда. В некоторых могилах археологи обнаружили останки крупных домашних животных и богатую утварь. Предполагается, что здесь были захоронены вожди племён.

Изучение археологических памятников города началось в конце XIX века. Систематические раскопки стали производиться в период с 1946 по 1953 год под руководством С. М. Казиева.

Эти археологические находки дают представление об образе жизни людей, живших на этой территории много столетий назад. 

С 25 июня 2020 года действует Музей государственных символов. В музее экспонируются изготовленные Музеем истории Национальной Академии Наук карты Азербайджана различных периодов, фигуры средневековых воинов, флаги государств и ханств Азербайджана периода средневековья, гербы азербайджанских городов XIX века, старинные металлические монеты, бумажные деньги.

Спорт 
В городе базируется футбольный клуб «Энергетик», выступающий в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу. В Мингечевире, в детско-юношеском клубе «Улдуз» («Звезда») начинал свою спортивную карьеру уроженец города Ю́рий Ро́менский, советский футболист, член сборной СССР по футболу, вратарь и украинский тренер. В Мингечевире выступает женский гандбольный клуб «Нур», один из лидеров азербайджанского гандбола.

Закрытый спорткомплекс «Энергетик» расположен в поселке энергетиков АзГРЭС.

В городе действует Олимпийский учебно-спортивный центр, гребная база «Кюр».

Главы 
 Бабаев, Лутвали 5 мая 2005 года — 14 декабря 2007 года
 Агаев, Мубариз Али 14 декабря 2007 года — 15 марта 2012 года
 Байрамов, Ниязи Музаффар оглы с 14 апреля 2012 г.

Города-побратимы 
  Тольятти (с 2005)
  Гёльбаши (с 2007)
  Полоцк (с 2012)
  Афула (с 2015)
  Карс (с июля 2016)

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Города республиканского подчинения Азербайджана